Andrzej Kościelecki (ok. 1455–1515) – podskarbi wielki koronny
 Andrzej Kościelecki (ok. 1522–1565) – wojewoda poznański
 Andrzej Kościelecki (ok. 1554–1599) – opat klasztoru cystersów w Bledzewie, dziekan poznański